

Persone
 Hisakichi Toyoda – nuotatore giapponese
 Kiichirō Toyoda – imprenditore giapponese
 Nayuha Toyoda – ex calciatrice giapponese
 Soemu Toyoda – ammiraglio giapponese
 Toyoda Sakichi – inventore e imprenditore giapponese
 Yōhei Toyoda – calciatore giapponese

Altro
 Stazione di Toyoda – stazione ferroviaria di Hino